Aclis dalli är en snäckart som beskrevs av Bartsch 1911. Aclis dalli ingår i släktet Aclis och familjen Aclididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
dalli